Улица Бориса Пастернака — улицы, названные в честь писателя и поэта Б. Л. Пастернака. Находятся в ряде населённых пунктов разных государств:

Россия 
 Улица Бориса Пастернака — улица в Томске (Апрель).
 Улица Бориса Пастернака — улица в Калининграде.
 Улица Бориса Пастернака — улица в Москве (поселение Внуковское).

Германия 
 Улица Пастернака — улица в Марбурге. (Пастернак учился в университете Марбурга).
 Улица Бориса Пастернака — улица в Берлине.

Нидерланды 
 Улица Бориса Пастернака — улица в Зутермере.
 Улица Бориса Пастернака — улица в юго-восточном районе Амстердама

Примечания 

Объекты, названные в честь Бориса Пастернака